Snön på Kilimanjaro kan syfta på:

 Snön på Kilimanjaro (bok) – novellsamling från 1961 av Ernest Hemingway, originaltitel The Snows of Kilimanjaro and Other Stories
 Snön på Kilimanjaro (1952) – amerikansk film i regi av Henry King, med Gregory Peck, Susan Hayward och Ava Gardner
 Snön på Kilimanjaro (2011) – fransk film från 2011